Die Abkürzung PS2 bezeichnet:

 die Spielkonsole PlayStation 2 von Sony
 das Computerspiel PlanetSide 2 von Sony Online Entertainment

Die Abkürzung PS/2 steht für:

 die Produktreihe Personal System/2 von IBM
 einen Anschluss für Computer-Eingabegeräte, siehe PS/2-Schnittstelle
 einen Standard für Speichermodule, siehe PS/2-SIMM

PS2